Jashpur, principat de l'Índia central
 Jashpur (ciutat), a Chhattisgarh, Índia
 Districte de Jashpur, a Chhattisgarh, Índia
 Muntanyes de Jashpur a Chhattisgarh, Índia